

Geografia 
 Isola di Zav'jalov – isola russa nel Mare di Ochotsk

Persone 
 Aleksandr Zav'jalov – dirigente sportivo ed ex fondista russo
 Ol'ga Zav'jalova – ex fondista russa
 Sergej Zav'jalov – poeta russo